Der BMW X7 (interne Bezeichnung: G07) ist ein Sport Utility Vehicle des deutschen Automobilherstellers BMW, der seit  erhältlich ist.

Geschichte 
Einen ersten Ausblick auf ein Sport Utility Vehicle, das oberhalb von BMW X5 und BMW X6 positioniert ist, lieferte BMW auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im  in Frankfurt am Main mit dem BMW X7 Concept iPerformance. Dieses Konzeptfahrzeug hat einen Plug-in-Hybrid-Antrieb, also einen Elektro- und einen Ottomotor sowie eine extern aufladbare Batterie. Die Serienfahrzeuge sind jedoch keine solchen Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge, sondern werden ausschließlich von Verbrennungsmotoren angetrieben, in neueren Varianten aber durch Mild-Hybrid-Technik im Start-Stopp-Betrieb unterstützt.

Am  präsentierte BMW das Serienfahrzeug, das seitdem bestellt werden kann und seit  ausgeliefert wird. Die formale Öffentlichkeitspremiere fand auf der LA Auto Show 2018 statt.

Auf den BMW-Motorradtagen Anfang  präsentierte BMW in Garmisch-Partenkirchen das Einzelstück X7 Pick-up Concept mit einer 1,4 Meter langen Ladefläche, das zwölf Auszubildende des Herstellers aus einem Entwicklungsfahrzeug gestaltet haben. Angetrieben wird das straßenzugelassene Fahrzeug vom aus dem xDrive40i bekannten Dreiliter-Ottomotor.

Obgleich das Design insbesondere der BMW-Niere nicht überall positiv gesehen wurde, war im April 2020 die Produktion „auf lange Zeit ausverkauft“.

Auf Basis des X7 präsentierte Alpina im  den XB7.

Ende  wurde das auf 500 Exemplare limitierte Sondermodell Edition Dark Shadow vorgestellt. Es zeichnet sich durch eine dunkle Farbgebung aus. Für den japanischen Markt wurde im  das auf drei Exemplare limitierte Sondermodell Nishijin Edition präsentiert. Anlässlich des 50. Geburtstags der Vereinigten Arabischen Emirate wurde im  das auf 50 Exemplare limitierte Sondermodell UAE 50th Year Edition vorgestellt. Es wird nur auf dem dortigen Markt verkauft.

Eine überarbeitete Version der Baureihe, deren Front dem neuesten BMW 7er entspricht, präsentierte BMW im April 2022. Vier Monate später kam sie in den Handel.

Konkurrenzmodelle sind unter anderem der Audi Q7 und der Mercedes-Benz GLS.

Ausstattung 
Der Kühlergrill des BMW-Modells ist der zweitgrößte nach dem des 7er-G11/G12-Faceliftmodells. Mit der Modellpflege sind LED-Scheinwerfer in Matrixtechnik und eine beleuchtete Niere Iconic Glow erhältlich; sie gehört bei der neuen M-Variante M60i zur Serienausstattung.

Serienmäßig hat der Wagen ein elektrisch betriebenes Panoramadach und sieben Sitzplätze. Auf Wunsch sind zwei Einzelsitze statt einer Rücksitzbank für drei Personen in der zweiten Reihe und auch eine eigene Temperierung für die dritte Sitzreihe erhältlich.

Technik 
Das SUV basiert wie der BMW G30 und der BMW G05 auf der CLAR-Plattform. Wie der X5 hat der X7 eine zweigeteilte Heckklappe.

Antrieb 
Zum Marktstart im  wurde das SUV mit einem 3,0-l-R6-Ottomotor der Motorenbaureihe BMW B58 mit einer Leistung von maximal  und einem 3,0-l-R6-Dieselmotor der Baureihe BMW B57 mit  (xDrive30d bzw. in Japan xDrive35d) oder  maximaler Leistung angeboten. Im August 2019 wurde zusätzlich der 4,4-l-V8-Ottomotor in einer leistungsgesteigerten Variante im M-Performance-Modell M50i mit maximal  verfügbar. Außerhalb Europas steht dieser BMW-N63-Motor noch als schwächere Version mit maximal  zur Verfügung. Alle Varianten haben Allradantrieb und ein 8-Gang-Automatikgetriebe.

Mit dem Facelift 2022 erhielten alle Motorisierungen eine 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie. Im M60i wird dazu der neue Achtzylindermotor S68 eingesetzt.

Fahrwerk 
Die Vorderräder des X7 sind einzeln an Doppelquerlenkern aufgehängt, hinten ist eine Mehrlenkerachse eingebaut. Die Hinterachse ist gegen Aufpreis mitlenkend. Die Luftfederung regelt den Druck im Federelement jedes Rades einzeln und passt sich dem Beladungszustand an. Zum Einsteigen senkt sich der X7 ab.

Produktion 
Für die meisten Verkaufsländer wird das Fahrzeug wie der BMW G05 bei der BMW US Manufacturing Company zusammengebaut. In Indien wird jedoch das dieselmotorgetriebene Modell xDrive30d als CKD-Bausatz angeliefert und das Fahrzeug lokal im BMW-Werk Chennai fertiggestellt; das von einem Ottomotor angetriebene Modell xDrive40i wurde anfangs als komplettes Fahrzeug importiert und später auch auf CKD-Bausätze umgestellt.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2019 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 6.712 BMW X7 neu zugelassen worden. Mit je 1.787 Einheiten waren 2019 und 2020 die erfolgreichsten Verkaufsjahre.

Weltweit wurden laut BMW-Geschäftsbericht im Jahr 2020 fast 49.000 X7 ausgeliefert, gegenüber etwa 39.880 im Jahr 2019.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

X7
Sport Utility Vehicle
Kombi